Beckman Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beckman Lake (Colorado), im Lincoln County
 Beckman Lake (Minnesota), im Isanti County